Hércules — heroi da mitologia romana, equivalente ao heroi grego Héracles
 Hércules de Miranda (1912-82), futebolista brasileiro

História 
 Hércules I d'Este — duque de Ferrara e duque de Módena e Régio
 Hércules II d'Este — duque de Ferrara e duque de Módena e Régio
 Hércules III de Módena — duque de Módena e Régio

Lenda 
 Hércules Líbico (Monarquia Lusitana) — figura lendária da Monarquia Lusitana

Filmes e seriados 
 Hércules (1997) —  filme dos estúdios Disney, de 1997
 Hercules: The Legendary Journeys —  série televisiva protagonizada pelo ator Kevin Sorbo
 Hercules (1983) —   filme de 1983 com Lou Ferrigno
 The Adventures of Hercules — produção ítalo-americana com Lou Ferrigno, sequência do filme de 1983
 Hercules (série da Disney) —  desenho da Disney
 Spiff e Hércules —  desenho animado
 Hércules (2014) —  filme de 2014 protagonizado pelo ator Dwayne Johnson
Hércules 56 — documentário brasileiro sobre os presos políticos trocados pelo embaixador dos Estados Unidos sequestrado, Charles Burke Elbrick

Outros 
 Hércules (constelação) — constelação
 Hércules (Marvel Comics) — personagem da Marvel Comics
 Lockheed C-130 Hercules — avião de carga da Lockheed
 Hughes H-4 Hercules — um dos maiores hidroaviões já construídos, também chamado de Spruce Goose
 Hércules Club de Fútbol — clube de futebol da cidade de Alicante, na Espanha
 Hercules (Califórnia) — cidade nos Estados Unidos
 Hercules Inc. — empresa de manufatura norte-americana das áreas de química e munições

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos